Póvoas, pode referir-se a:
 Póvoas, Lugar da Póvoa de Varzim na freguesia de Terroso,
 Póvoas, Lugar de Rio Maior na freguesia de Fráguas.

Desambiguação